Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 29 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в тройном прыжке являлся Кристиан Тейлор из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 16,95 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Кристиан Тейлор — как действующий чемпион мира и победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,10 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 27 сентября 2019 года. В сектор вышли 33 участника.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 29 сентября 2019 года. Действующий чемпион мира Кристиан Тейлор после двух попыток рисковал не попасть в финальную восьмёрку и досрочно закончить турнир — в обеих из них американец сделал заступы. В третьем прыжке он сильно перестраховался, оттолкнувшись за 31 см до допустимой границы, но всё равно улетел на 17,42 м и мгновенно переместился на четвёртое место.

Пока Тейлор пытался совладать с разбегом, остальные участники уже в первых попытках показывали высокие результаты. Первую строчку занял лидер сезона Уилл Клэй с результатом 17,72 м, следом за ним расположились кубинец Педро Пичардо, выступавший за Португалию (17,49 м), и Юг Фабрис Занго из Буркина-Фасо (17,46 м). Тейлор вышел из тени в четвёртой попытке, когда возглавил борьбу за победу с прыжком на 17,86 м. В пятом раунде он ещё больше упрочил лидерство, добавив к этому результату 6 см. И Клэй, и Пичардо не собирались сдаваться без борьбы: оба показали свои лучшие прыжки в четвёртой и пятой попытках (17,74 м и 17,62 м соответственно), но этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать с Тейлором. Более того, в заключительном круге соревнований на третье место переместился Занго, установивший новый рекорд Африки — 17,66 м. В итоге Пичардо остался только на четвёртом месте: впервые в истории лёгкой атлетики спортсмен, улетевший за 17,60 м в тройном прыжке, не попал в число призёров.

Уилл Клэй, несмотря на третий результат в мировой истории, показанный по ходу сезона (18,14 м), вновь уступил Кристиану Тейлору на главном старте сезона. Ранее он становился вторым вслед за Тейлором на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, а также на чемпионате мира 2017 года. На чемпионате мира 2011 года Уилл стал бронзовым призёром, а золотую медаль также завоевал Кристиан.

Кристиан Тейлор в 29 лет стал четырёхкратным чемпионом мира в тройном прыжке. На его счету победы в 2011, 2015, 2017 и 2019 годах. Юг Фабрис Занго, который готовился к турниру под руководством чемпиона мира—2013 Тедди Тамго, завоевал первую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в истории Буркина-Фасо.

Примечания

Ссылки 
 

тройной